Фан — власна назва.

Особи 
 Фан Нолі — албанський єпископ.
 Фан Ван Кхай — прем'єр-міністр В'єтнаму (1997–2006).
 Фан Юйтін — китайська лучниця, олімпійська медалістка.
 Фан Цзен — китайський художник.
 Цзін Фан — один з найбільших дослідників та інтерпретаторів «Чжоу ї».
 Чжоу Фан — китайський художник.

Топоніми

Фан (Португалія) — парафія.

Інше 
 Фанат